Белотти — фамилия.
 Белотти, Андреа (род. 1993) — итальянский футболист, нападающий клуба «Торино» и сборной Италии.
 Белотти, Бруно (род. 1964) — итальянский шахматист, международный мастер (1990).